В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA German Open 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Джо Дьюрі і Енн Гоббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Коде-Кільш і Ева Пфафф 6-4, 7-6.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Ева Пфафф (фінал)
 Джо Дьюрі /  Енн Гоббс (чемпіонки)
 Беттіна Бюнге /  Кріс Еверт (півфінал)
 Андреа Джегер /  Мері Лу Деніелс (2-ге коло)

 Кеті Горват /  Івонн Вермак (чвертьфінал)
 Бонні Гадушек /  Пола Сміт (чвертьфінал)
 Іванна Мадруга-Оссес /  Рената Томанова (чвертьфінал)
 Іва Бударжова /  Марцела Скугерська (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA German Open